Grigori Potjomkin (1739-1791), een Russisch maarschalk
Potjomkin (schip), een Russisch pantserschip
Pantserkruiser Potjomkin, een film uit 1925 over de opstand op het gelijknamige schip
 Potjomkintrappen, bezienswaardigheid in Odessa, Oekraïne